Ostre (803 m) – masyw w Górach Sanocko-Turczańskich
 Ostre (930 m) – szczyt w Beskidzie Śląskim
 Ostré (1062 m) – szczyt w Tatrach Niżnych na Słowacji
 Ostré (1167 m) – szczyt w Małej Fatrze na Słowacji
 Ostré (1062 m) – szczyt w Niżnych Tatrach na Słowacji
 Ostré (787 m) – szczyt w Wielkiej Fatrze na Słowacji
 Ostré (1067 m) – szczyt w Wielkiej Fatrze na Słowacji
 Ostre – wieś w województwie śląskim